Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Tanneurs :

Belgique 
 Rue des Tanneurs à Bruxelles
 Rue des Tanneurs à Liège

France 
 Rue des Tanneurs à Colmar
 Rue des Tanneurs à Lille
 Rue des Tanneurs à Metz
 Rue des Tanneurs à Toul ou passait l'Ingressin avant sa mise en souterrain.

Québec 
 Rue des Tanneurs à Québec

Tunisie 
 Rue des Tanneurs à Tunis

Tanneurs